Моя жизнь (фильм, 1950) — Экранизация одноименного романа классика китайской литературы Лао Шэ. Производство Китай, 1950. 
 Моя жизнь (фильм, 1972) — трёхсерийный художественный биографический фильм-драма по мотивам одноимённой повести А. П. Чехова. Производство СССР, 1972.
 Моя жизнь (фильм, 1993) — драма Брюса Джоэля Рубина с Майклом Китоном и Николь Кидман в главных ролях. Производство США, 1993.
 Моя жизнь (фильм, 2018) — мелодраматический спортивный фильм Алексея Луканева. Производство Россия, 2018.